Пре́сненская на́бережная расположена на левом берегу Москвы-реки в Пресненском районе между Краснопресненской набережной и Тестовской улицей. Проходит вдоль делового центра Москва-Сити. Здесь расположена станция метро «Выставочная».

Происхождение названия 
Пресненская набережная, известная по планам Москвы с конца XIX века и названная по местности Пресня, в свою очередь получившей название по имени реки Пресня, в 1955 году была переименована в память революции 1905 года. Прежнее название Пресненская набережная было возвращено западной части Краснопресненской набережной в 2007 году.

Описание 

Пресненская набережная продолжает Краснопресненскую в месте примыкания к последней Выставочного переулка (на углу с которым находится станция метро «Выставочная»), проходит на юго-запад под пешеходным мостом «Багратион» вдоль Московского международного делового центра Москва-Сити и, немного не доходя до Третьего транспортного кольца, у Дорогомиловского автодорожного моста, отворачивает от реки на запад и переходит в Тестовскую улицу.

Здания и сооружения 
 Дом 10, стр. 2 — Минцифры России

Транспорт 
 Автобус с43.

См.также 
Пешеходный мост «Багратион»

Примечания

Ссылки 
 Общемосковский классификатор улиц Москвы  ОМК УМ

Переименованные улицы Москвы